Norvégia az olaszországi Torinóban megrendezett 2006. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 10 sportágban 67 sportoló képviselte, akik összesen 19 érmet szereztek.

Érmesek

Alpesisí 

Férfi

Biatlon 

Férfi

Női

Curling

Férfi 

Pål Trulsen
Lars Vågberg
Flemming Davanger
Bent Ånund Ramsfjell

Eredmények 
Csoportkör

 február 13., 09:00

 február 14., 14:00

 február 15., 09:00

 február 15., 19:00

 február 16., 14:00

 február 17., 09:00

 február 18., 14:00

 február 19., 09:00

 február 19., 19:00

Női 

Dordi Nordby
Marianne Haslum
Marianne Rørvik
Camilla Holth

Eredmények 
Csoportkör

 február 13., 14:00

 február 14., 09:00

 február 14., 19:00

 február 15., 14:00

 február 16., 19:00

 február 17., 14:00

 február 18., 19:00

 február 20., 09:00

 február 20., 19:00

Elődöntő
 február 22., 14:00

Bronzmérkőzés
 február 23., 13:00

Északi összetett

Gyorskorcsolya 

Férfi

Női

Csapatversenyek

Síakrobatika 

Mogul

Sífutás 

Férfi

Női

Síugrás 

* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el

Snowboard 

Halfpipe

Szkeleton

Források 

 

T2006
Norvegia